Я́мки (Яма, Ямская Слобода, Голубевка; ) — историческая местность на территории Голосеевского района Киева, располагается в районе улицы Ямской.

Существует несколько версий того, как появилось данное название. Одна из них утверждает, что местность Ямки располагается в ложбине — отсюда и «Ямки». Наиболее же распространена вторая версия, согласно которой в данной местности из рода в род жили ямщики. Правда, к концу XIX века обе улицы Ямы: Большая Ямская и Малая Ямская, оказались заняты и по одну, и по другую сторону домами терпимости.

Ссылки 
 «Вулиці Києва, Довідник» УЕ, Київ-1995

Исторические местности Киева